Laadklep (vrachtauto)
 Laadklep (pont)
 Laadklep (vliegtuigen)
 Laadklep (Roll-on-roll-offschip)